Polistes industrius — ископаемый вид ос из подсемейства Polistinae семейства Vespidae. Обнаружены в олигоценовых отложениях Европы. Франция (Céreste).
Вместе с другими ископаемыми видами ос, такими как Palaeopolistes jattioti, Polistes vergnei, Polistes signatus, Polistes kirbyanus, Polybia anglica, Polybia oblita, Polistes vergnei являются древнейшими бумажными осами подсемейства полистины.

Примечания

Литература 
 Carpenter J. M. (1982). The phylogenetic relationships and natural classification of the Vespoidea. Systematic Entomology, 7, 11—38. .
 Carpenter J. M. & Grimaldi D. A. (1997). Social wasps in amber. American Museum Novitates, 3203, 1—7. http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/3605

Ссылки 
 Polistinae на сайте Энциклопедия жизни eol.org
 Polistini на сайте Biolib.cz

†
Вымершие настоящие осы
Насекомые олигоцена
Фоссилии из олигоценовых отложений Франции
Фоссилии, описанные в 1937 году